Las siglas FIP pueden referirse:

 a la Federación Internacional de Pádel;
 a la Federación Internacional de Periodistas;
 a la Federación Internacional de Polo;
 a la  Feria Internacional de los Pueblos;
 a la Festival Internacional de Poesía Ciudad de Granada;
 a la Festival Internacional de Puebla;
 a la Federación Internacional de Filatelia;
 a la Federazione Italiana Pallacanestro;
 a France Inter Paris, una radio pública francesa;
 a Full Impact Pro;
 al Foro de las Islas del Pacífico;
 al factor inhibidor de la liberación de prolactina;
 al Frente de Izquierda Popular.

Acrónimos